

Sigle 
 G5 (1975) – organizzazione dei cinque paesi più industrializzati del mondo, precursore dell'attuale G8
 G5 (dal 2000 circa)  – termine che si riferisce al gruppo di paesi "emergenti", che insieme al G8 ed all'Egitto costituisce il G14
 G5 – associazione di 5 università britanniche

Astronomia 
 G5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G5 – codice vettore IATA di Enkor (linea aerea russa operativa nei tardi anni '90)

Informatica 
 PowerPC G5  – processore
 Famiglia iMac G5  – computer Apple basati sul processore G5
 Famiglia Power Mac G5  – computer Apple basati sul processore G5

Musica 
 G5 – accordo musicale di Sol bicordo senza la terza secondo la notazione inglese

Altro 
 Cannone G-5 – cannone